Yolanda puede referirse a:

Onomástica 
 Yolanda, nombre de mujer.

Botánica 
 Yolanda es un sinónimo del género de plantas Brachionidium, de la familia de las Orchidaceae.

Climatología 
 Tifón Yolanda (2013), tifón - designación PAGASA del Tifón Haiyan.

Personas 
 Yolanda de Flandes (1175-1219), gobernó el Imperio Latino en Constantinopla en nombre de su esposo Pedro II de Courtenay desde 1217 a 1219.
 Yolanda de Jerusalén (1211-1228), princesa de origen francés que se convirtió en reina de Jerusalén.
 Santa Yolanda de Vianden (ca. 1231-1283).
 Yolanda de Dreux (1263-1330), fue una reina consorte del reino de Escocia por haber estado casada con Alejandro III de Escocia.
 Yolanda Paleóloga de Montferrato o Violante (1318-1342), fue condesa consorte de Saboya, Aosta y Moriana, hija de Teodoro I de Montferrato y Argentina Spínola.
 Yolanda de Aragón o Violante de Aragón (1381/1385–1442) fue duquesa consorte de Anjou, consorte de Maine, condesa consorte de Provenza y de Forcalquier y reina consorte y titular del Reino de Nápoles y de Jerusalén. 
 Yolanda de Valois (1434-1478), fue duquesa consorte de Saboya.
 Beata Yolanda de Polonia (1235/39-1298) princesa húngara, hija del rey Bela IV de Hungría.
 Yolanda de Anjou (1428–1483), fue duquesa de Lorena y de Bar y era hija de Isabel de Lorena y Renato de Anjou, quien luego sería el rey de Nápoles.
 Yolanda de Valois (1434-1478), fue duquesa consorte de Saboya. Era hija del rey Carlos VII de Francia, "El Victorioso", y María de Anjou.
 Yolanda Luisa de Saboya (1487-1499), fue una duquesa consorte de Saboya, casada con Filiberto II de Saboya.
 Princesa Yolanda de Saboya (1901-1986), fue la hija mayor del rey Víctor Manuel III de Italia y de la princesa Elena de Montenegro, así como la hermana mayor de Humberto II, el último rey de Italia.

Siglos XX-XXI 
 Yolanda Pérez de Carenzo (1902-1968) fue una pianista, compositora y poetisa argentina.
 Yolanda Oreamuno Unger (1916-1956), fue una escritora costarricense.
 Yolanda Vargas Dulché de la Parra (1926–1999) fue una escritora e historietista mexicana, una de las más célebres de dicho país.
 Yolanda del Carmen Montecinos Pineda (1927-2007), fue una destacada escritora, periodista y comentarista de espectáculos chilena.
 Yolanda Varela (1930-2009), fue una actriz mexicana, que trabajo en la llamada Época de Oro del cine mexicano.
 Yolanda Yvonne Montes Farrington (1932), conocida artísticamente como "Tongolele", es una bailarina y actriz estadounidense y forma parte de las más famosas bailarinas de América.
 Clementina Yolanda Lastra García (1932), algunas veces referida como Yolanda Lastra de Suárez, es una antropóloga, lingüista, catedrática y académica mexicana. Se ha especializado sociolingüística, particularmente en los idiomas náhuatl y otomí, asimismo ha incursionado en el estudio del chichimeco-jonaz y matlatzinca.
 Yolanda Moreno Rivas (1937-1994), fue una pianista, pedagoga y musicóloga mexicana.
 Yolanda Ciani (25 de enero de 1938), es una actriz mexicana.
 'Yolanda Císcar Mateu, conocida artísticamente como Yolanda Ríos (1951-2012), fue una actriz venezolana famosa por sus intervenciones en el programa-concurso Un, dos, tres... responda otra vez y sus actuaciones teatrales.
 Yolanda de Carhuamayo (s. XX), es una cantante peruana del género folclórico en el Perú.
 Yolanda Yvette Adams (1961), es una locutora y cantante estadounidense de gospel.
 Yolanda Denise King (1955-2007), fue una activista y actriz estadounidense.
 Yolanda, Drag Queen mexicana.
 Yolanda Saldívar (1960), es una mujer mexicana nacionalizada estadounidense, condenada a cadena perpetua por el asesinato de la cantante de música tejana Selena en 1995.
 Yolanda González Martín (1961-1980), fue una líder estudiantil y militante comunista española asesinada por la extrema derecha en los últimos años de la Transición.
 Yolanda Ordaz de la Cruz (1963–2011), fue una reportera de policiales que trabajó durante casi tres décadas en Notiver de México, el periódico de mayor circulación en Veracruz, México.
 Yolanda Isabel de Albuquerque Soares Pina (1971), más conocida por su nombre artístico Yolanda Soares, es una cantante, soprano, compositora y crossover clásico portuguesa.
 Yolanda Park (1980), es una conductora de radio y televisión paraguaya de ascendencia surcoreana que trabaja actualmente en Radio Venus y el Trece.

Otros 
 Yolanda Luján es el título de una telenovela argentina producida en 1984 por Crustel S.A. y por el autor Angel Valdes Iturralde.
 Yolanda Be Cool es una banda australiana compuesta por Sylvester Martínez, y Johnson "Durango Slim" Peterson.